Прва сезона Светског купа у алпском скијању је почела почетком јануара 1967. у Западној Немачкој а завршена је крајем марта исте године у САД. Жан-Клод Кили из Француске је победио у све три дисциплине у мушкој конкуренцији као и у укупном поретку. Канађанка Ненси Грин је освојила велики кристални глобус у женској конкуренцији.

Распоред такмичења

Легенда

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно

Спуст

Велеслалом

Слалом

Поредак – жене

Укупно

Спуст

Велеслалом

Слалом

Поредак – Куп нација

Укупно

Мушкарци

Жене

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1967.